Vitlökssill är en variant av inlagd sill som är vanlig vid högtider så som jul och påsk. Vanliga ingredienser är inläggningssill, créme fraiche, majonnäs, fransk ljus senap, vitlök, gräslök, röd stenbitsrom etc. Vitlökssill är en vanlig ingrediens vid julbordet, och en av de mest konsumerade sillarna. Det kan även förekomma på påsken.

Julmat
Inlagd sill